Banksville ist der Name mehrerer Orte in den USA:

 Banksville (Connecticut), im Westchester County
 Banksville (Pennsylvania), im Allegheny County
 Banksville Park, im Sussex County, Delaware